

Album

Elle'ments (2001)
Daylight in your eyes
When the angels sing
Promises can wait
You could be the first
Cold as ice
Rivers of joy
Be my man (The plan)
Go ahead and take it
Couldn't care less
Faith can move a mountain
Cry for you
Send me flowers
That's the reason

Elle'ments (Special Winter Edition) (2001)
There must be an angel
When the angels sing
What am I supposed to do
100% Emotional
Daylight in your eyes
Promises can wait
You could be the first
Cold as ice
Rivers of joy
Be my man (The plan)
Go ahead and take it
Couldn't care less
Faith can move a mountain
Cry for you
Send me flowers
That's the reason

Elle'ments (Karaoke Edition) (2001)
Daylight in your eyes
When the angels sing
Promises can wait
You could be the first
Cold as ice
Rivers of joy
Be my man (The plan)
Go ahead and take it
Couldn't care less
Faith can move a mountain
Cry for you
Send me flowers
That's the reason

Now...Us! (2002)
Anchor your love
Something about us
Still in love with you
Push me to te limit
Say goodbye
Like ice in the sunshine
Lovestory
Shield against my sorrow
Autumn breeze
Now that we found love
Stay
Let's go to bed
2 Get over U
Lost in you
Come back
Atlantis

Now...Us! (Special Winter Edition) (2002)
All cried out (pop version)
Still in love with you
Something about us (latin radio edit)
Three words
Let's go to bed (single mix)
Say goodbye
Lovestory
Stay
Autumn breeze
2 Get over U
Shield against my sorrow
Anchor your love
Now that we found love
Like ice in the sunshine
Come back
Daylight in your eyes (big band version)

When the angels swing (2002)
Daylight in your eyes (big band version)
Autumn breeze (big band version)
Funky dance (big band version)
Like ice in the sunshine (big band version)
There must be an angel (big band version)
Faith can move a mountain (big band version)
2 Get over U (big band version)
Still in love with you (big band version)
Now that we found love (big band version)
Something about us (big band version)
That's the reason (big band version)
Anchor your love (big band version)
Rivers of joy (big band version)
All cried out (big band version)

Pure (2003)
Sister
Eleven out of ten
So what
Angel of mine
Forever yours
Someday
You lied
Feelgood lies
No angel (It's all in your mind)
Takes a woman to know
New beginning
Washes over me
Venus

Pure (CD Limited Edition) (2003)
Soft place to fall (Nadja's song)
Confession (Lucy's song)
How can we be friends (Sandy's song)
Ten degrees (Vany's song)

The Best of No Angels (2003)
Something about us
Rivers of joy
There must be an angel
When the angels swing
Daylight in your eyes
Let's go to bed
Still in love with you
All cried out
No angel (It's all in your mind)
Someday
Feelgood lies
Reason
Faith can move a mountain (bonus track)
Autumn breeze (bonus track)
Eleven out of ten (bonus track)

Acoustic Angels (2004)
Daylight in your eyes
All cried out
Rivers of joy
There must be an angel
Faith can move a mountain
Someday
No angel (It's all in your mind)
Still in love with you
Something about us
Washes over me

Destiny (2007)
Goodbye to yesterday
I believe in you
Been here before
Amaze me
Maybe
I had a feeling
Make a change
Back off
What if
I don't wanna talk about it
Misguided heart
A reason
The rhythm of my heart

Destiny (Special Pur Edition) (2008)
Disappear
Goodbye to yesterday
I believe in you
Been here before
Amaze me
Maybe
I had a feeling
Make a change
Back off
What if
I don't wanna talk about it
Misguided heart
A reason
The rhythm of my heart

Destiny Reloaded (2008)
Disappear
Been here before
Teardrops
Amaze me
I believe in you
I had a feeling
Maybe
Make a change
Back off
Been here before (Tomasino remix)
Misguided heart
I don't wanna talk about it
Maybe (Tomasino remix)
Secret's out
What if
Goodbye to yesterday
A reason
Ain't gonna look the other way
The rhythm of my heart

Very Best of No Angels (2008)
Disappear
Been here before
Amaze me
Goodbye to yesterday
A reason
Still in love with you
Back off
Eleven out of ten
All cried out (pop version)
Feelgood lies
Reason
Let's go to bed
No angel (It's all in your mind)
There must be an angel
Daylight in your eyes
Rivers of joy
Someday
Something about us
When the angels sing

 Welcome To The Dance  (2009)

One life
Thunder Storm
Rebel
Welcome to the dance
Derailed
Dance-Aholic
Shut up your mouth
Up against the wall
Young love
Too old
Downboy
Stop
Minute by Minute 
Say Goodbye

Singoli

Daylight in your eyes (2001)
Daylight in your eyes (radio version)
Daylight in your eyes (extended version)
Daylight in your eyes (instrumental version)

Daylight in your eyes (UK Vinyl Single) (2001)
Daylight in your eyes (Wip Wonderskins remix)
Daylight in your eyes (extended version)
Daylight in your eyes (Wip Wonderskins bvox dub)

Rivers of joy (2001)
Rivers of joy (radio version)
Rivers of joy (extended mix)
Rivers of joy (stage mix)
Daylight in your eyes (re-supreme mix)
What am I supposed to do
Grußbotschaft (voice message)

When the angel sing/Atlantis (2001)
Atlantis (radio mix)
When the angels sing (new radio mix)
When the angels sing (Christmas mix)
When the angels sing (special x-mas mix)
Atlantis (submarine mix)

Something about us/Like ice in the sunshine (2002)
Something about us (latin radio edit)
Something about us (R&B single edit)
Something about us (club radio edit)
Something about us (extended mix)
Like ice in the sunshine

Still in love with you (2002)
Still in love with you (single version)
Still in love with you (Soulforce latin radio mix)
Still in love with you (extended version)
Three words

Still in love with you (2-Track) (2002)
Still in love with you (single version)
Three words

Let's go to bed (2002)
Let's go to bed (single version)
Let's go to bed (extended version)
Let's go to bed (Antiloop club mix)
Let's go to bed (Antiloop dub mix)

Let's go to bed (Vinyl Single) (2002)
Let's go to bed (Mousse T. extended mix)
Let's go to bed (Antiloop remix)
Let's go to bed (Antiloop dub)

All cried out (2002)
All cried out (pop version)
All cried out (big band version)
All cried out (extended version)
Funky dance

No angel (It's all in your mind)/Venus (2003)
No angel (It's all in your mind) (radio version)
No angel (It's all in your mind) (video mix)
No angel (It's all in your mind) (rock version)
Venus (main version)
Venus (house version)

Someday (2003)
Someday (radio edit)
Someday (extended mix)
Someday (karaoke instrumental)
Someday (live at the Club)
2 Get over U (big band version)

Feelgood lies (2003)
Feelgood lies (radio version)
Feelgood lies (video version)
Feelgood lies (Jiggy Joint remix)
Feelgood lies (instrumental)
In my head

Feelgood lies (2-Track) (2003)
Feelgood lies (radio version)
In my head

Reason (2003)
Reason (radio version)
Reason (orchester version)
Reason (karaoke version)
That's the reason (original version)

Goodbye to yesterday (2007)
Goodbye to yesterday (radio edit)
Goodbye to yesterday (Milan east remix)
Goodbye to yesterday (Klaas remix out cut)
Goodbye to yesterday (Black Dog remix)
Goodbye to yesterday (instrumental)

Goodbye to yesterday (2-Track) (2007)
Goodbye to yesterday (radio edit)
Goodbye to yesterday (Black Dog remix)

Maybe (2007)
Maybe (radio edit)
Secret's out
Maybe (piano mix)

Maybe (2-Track) (2007)
Maybe (radio edit)
Secret's out

Amaze me/Teardrops (Amaze me Edition) (2007)
Amaze me (album version)
Teardrops (single version)
Ain't gonna look the other way
Amaze me (remix)
Amaze me (instrumental)
Amaze me (video)

Amaze me/Teardrops (Teardrops Edition) (2007)
Amaze me (album version)
Teardrops (single version)
Teardrops (Mozart&Friends club mix)
Teardrops (Mozart&Friends psychedelic mix)
Teardrops (Mozart&Friends house mix)
Teardrops (video)

Amaze me/Teardrops (Digital Single) (2007)
Amaze me (album version)
Teardrops (single version)
Ain't gonna look the other way
Amaze me (remix)
Amaze me (instrumental)
Teardrops (Mozart&Friends club mix)
Teardrops (Mozart&Friends psychedelic mix)
Teardrops (Mozart&Friends house mix)

Disappear (2008)
Disappear (single version)
Disappear (Yin Yang remix)
Disappear (Chartlab house remix)
Disappear (Soundbomb house remix)
Disappear (music video)

Disappear (Digital Single) (2008)
Disappear (single version)
Disappear (Yin Yang remix)
Disappear (Chartlab house remix)
Disappear (Soundbomb house remix)

Altri brani

2001 - Don't hesitate (incluso nel CD-DVD Magix Video Maker)
2001 - Let me be the one (incluso nel CD-DVD Magix Video Maker)
2001 - Nitelife (incluso nel CD-DVD Magix Video Maker)
2001 - Wherever you go (incluso nel CD-DVD Magix Video Maker)
2002 - Since I found you (incluso nella setlist del Four Seasons Tour)
2002 - Poison (incluso nella setlist del Four Seasons Tour)
2004 - So wanna be with you (incluso nell'album History of Popstars)
2008 - Life's a miracle (incluso nella colonna sonora del lungometraggio animato Kleiner Dodo)

Collegamenti esterni 
 

No Angels